Rapabestas es una banda de música folk española.

Historia 

El grupo Rapabestas empieza su andadura musical en el año 1999 en Ponferrada, en aquellos tiempos, la formación estaba formada por 6 miembros que unieron sus diversos gustos musicales y comenzaron a crear un repertorio constituido por versiones y temas propios para empezar esta aventura musical.

En el año 2000 se presentan como grupo en el Teatro Bérgidum de Ponferrada con lleno absoluto de público y buena aceptación por parte del mismo el cual da pie a comenzar una serie de conciertos por toda la Comunidad de Castilla y León y ser escogidos para la red de conciertos de INJUVE.

Después de abundantes conciertos y un comienzo más que satisfactorio compartiendo escenario con primeras figuras del Folk nacional e Internacional se graba la primera maqueta en directo y se acude al escenario Runas del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira (Galicia).

En 2004 se comienza la grabación de su primer y esperado trabajo discográfico "Estío" el cual sale a la luz en el año 2004 con una presentación por todo lo alto en el Teatro Bérgidum de Ponferrada con lleno absoluto y grandes colaboraciones como Kepa Junkera y José Manuel Tejedor. Este concierto sería grabado para la edición de un DVD en directo llamado "Rapabestas en Concierto" publicado en el año 2010.
 
En verano del 2005 Rapabestas graba una de las versiones del himno del equipo de fútbol de la ciudad (S.D.Ponferradina) para un CD recopilatorio junto con otros artistas llamado “Adelante y Arriba”

A finales de 2006 el grupo se toma un impás musical y decide retirase una temporada de la escena musical y al cabo de 3 años en el 2009 se decide comenzar la segunda andadura musical con algunos cambios en la formación y energías renovadas para afrontar este nuevo periodo.

En verano del 2010, con motivo de la nueva etapa, Rapabestas publica el DVD "Rapabestas en Concierto" (directo Teatro Bergidum año 2004) y comienza a presentarlo en diferentes medios de comunicación.

En 2011 después de varios conciertos presentando al público la nueva formación y su nuevo repertorio Rapabestas graba su tercer trabajo discográfico "Format R:", un CD con 14 temas enteramente propios con un sonido renovado y altamente sofisticado en el que se entremezclan cantidad de estilos musicales.

2014: El tema "Meigas de Agadán" que aparece en el DVD "Rapabestas en concierto", y que no había sido incluido en ninguno de sus CD, es elegido por el Ayuntamiento de 
Ponferrada como himno oficial del "Campeonato Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014". El tema, arreglado para la ocasión y subtitulado como "Son_g Ponferrada 2014", supone para Rapabestas un gran salto gracias la gran difusión que les proporciona el evento mundial organizado por la UCI (Unión Ciclista Internacional) en la capital Berciana.

Estilo 
El estilo es folk, influenciado por las por los gustos particulares de los componentes del grupo, todos ellos con trayectorias musicales diferentes.

Componentes 
 Jorge Prada (gaita gallega, acordeón y teclados)
 Daniel Manilla (guitarras)
 David Alcalá (bajo eléctrico)
 Tacho Gutiérrez (batería y percusión)
 Ricardo Girón (percusión)
 Daniel Presa Morales (violín)

Discografía 
 Estío (2004) (CD)
 Adelante y Arriba (2005) (CD recopilatorio, varios artistas)
 Rapabestas en Concierto (2010) (DVD)
 Format R: (2011) (CD + DVD)
 ''Meigas de Agadán / Son_g Ponferrada 2014 (2014) (CD Himno oficial)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del grupo
 MySpace oficial del grupo
 Facebook oficial del grupo

Grupos de música folk de España
Grupos de música de Castilla y León
Músicos celtas
Grupos de música de la provincia de León